

Lokalizacje

Austria 
 Kienberg – szczyt w Lavantaler Alpen

Niemcy 
 Kienberg – dzielnica Nauen
 Kienberg – dzielnica Vilsbiburga
 Kienberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein

Szwajcaria 
 Kienberg – gmina

Osoby 
 Paul Kienberg – niemiecki oficer